Сельское поселение Погосское — сельское поселение, существовавшее в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области до 1 апреля 2013 года.
Центр — село Кобыльск.

Население по данным переписи 2010 года — 397 человек, оценка на 1 января 2012 года — 369 человек.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Погосский сельсовет.

1 апреля 2013 года вошло в состав Кичменгского сельского поселения.

География 
Располагалось в центре района. Граничило:
 на севере с Шестаковским сельским поселением и
 на западе с Кичменгским и Югским сельскими поселениями,
 на юге с Плосковским сельским поселением,
 на востоке с Енангским сельским поселением.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор и до упразднения сельского поселения состав Погосского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 20 населённых пунктов, в том числе
19 деревень,
1 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году